Martinić je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Mali Bukovec, Varaždinska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 160 stanovnika te 45 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Varaždinskoj županiji